Pravoslavná encyklopedie ( Православная энциклопедия) je specializovaná encyklopedie, kterou vydává Církevně-naučné centrum Ruské pravoslavné církve. Vedoucím centra „Pravoslavná encyklopedie“ je Sergej Kravěc.

Tištěné svazky

Reference

Externí odkazy 
 
 Internetová verze Pravoslavné encyklopedie (rusky)
 Církevně-naučné centrum RPC "Pravoslavná encyklopedie" portál Moskevského patriarchátu

Ruská literární díla
Pravoslaví podle zemí
Křesťanská literatura
Encyklopedie podle zemí